Abundância (mitologia)
 Abundância natural
 Abundância dos elementos químicos
 Abundância relativa
 Ageratina adenophora

Desambiguação